Le tournoi de tennis de Houston est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1973 se dispute du 17 au .

Françoise Dürr remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mona Schallau et Pam Teeguarden.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Houston
 Saison 1973 de tennis féminin

Lien externe

Navigation 

WTA 1973
Houston
Tennis aux États-Unis en 1973
Tennis en septembre 1973